Болезнь Кашина — Бека (уровская болезнь) — редкое заболевание, возникающее в результате дефицита селена, избытка фосфора и марганца, которое проявляется нарушением роста и созревания эпифизов костей, что ведёт к замедлению их роста, а так же остеоартриту. Заболевание является эндемичным и встречается в местностях, для которых характерны избыток фосфора, марганца и недостаток селена.

Впервые данную патологию описал русский врач Кашин Н. И. в 1859 году.

Эпидемиология 
Данное заболевание обычно встречается на территориях от Северного Китая, захватывая Восточную Сибирь, до Северной Кореи.

Этиология и патогенез 
Единого мнения о патогенезе и этиологии на данный момент нет. Основной теорией возникновения уровской болезни является недостаточность микроэлементов, таких как йод и селен, а также высокое содержание фосфатов и марганца в воде и пище, низкое содержание кальция и высокое содержание стронция, в эндемичных регионах.

Существует также теория о генетическом дефекте, который является причиной повышенной восприимчивости к токсическим эффектам дефицита определенных элементов.

Клиническая картина 
Заболевание начинается в детском возрасте с болей в суставах. Затем присоединяется полиартикулярное воспаление и деформации суставов, которые ведут к снижению роста.

Можно выделить три степени тяжести заболевания:
 Первая степень характеризуется поражением проксимальных меж­фаланговых суставов II, III, IV пальцев кистей, а также болями в суставах при нагрузке. Возможно появление ограничения движений в различных суставах.
 При второй степени происходит множественное поражение суставов с их утолщением, деформацией и ограничением движения. Могут появляться атрофии мышц, а также мышечные контрактуры.
 При третьей степени поражены все суставы.

Диагностика 
Диагноз ставится на основании опроса больного, физикального обследования, а также рентгенологического исследования пораженных отделов опорно-двигательной системы.

Дифференциальная диагностика 
Дифференциальную диагностику проводят со следующими заболеваниями:
 остеохондропатии;
 ревматоидный артрит;
 хондродистрофия;
 эпифизарной дисплазией;
 кретинизм;
 рахит.

Лечение 
Очень важно своевременно начать терапию, так как изменения костной ткани, которые сформировались ранее, остаются. Основа лечения — восполнение недостающих микроэлементов, а также уменьшение болей, улучшение функции суставов. Пациентам назначают препараты кальция, фосфора, селена вместе с физиотерапией, лечебной физкультурой и массажем.

Примечания 

Заболевания по алфавиту
Ортопедия